Зевениг може бити:

 Зевениг (Оур), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Зевениг бај Нојербург, општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.